NGC 6926 (другие обозначения — PGC 64939, UGC 11588, MCG 0-52-33, ZWG 373.33, VV 621, IRAS20305-0211) — галактика в созвездии Орёл.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания

Литература 
 

 

6926
Орёл (созвездие)